Бердов — фамилия; имеет женскую форму Бердова.

 Бердов, Борис Александрович (1935—2019) — советский и российский онкохирург, доктор медицинских наук (1971), профессор (1981), заслуженный деятель науки Российской Федерации (1996).
 Бердов, Геннадий Ильич
 Бердов, Дмитрий Михайлович (1915—1944) — старший лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

Топоним 
 Бердов мост — мост через реку Пряжку в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.